PRG steht für:
 Paraguay, ITU-Code
 Patientenrechtegesetz
 PRG Personen- und Reiseverkehr Greiz, Verkehrsbetrieb aus Thüringen
 Partei für RentenGerechtigkeit und Familie
 Parti radical de gauche
 Flughafen Prag (IATA-Code)
 Post/Redirect/Get, ein Verhaltensmuster für Webanwendungen
 PRG - Production Resource Group, ein internationaler Event- und Bühnentechnikdienstleister mit über 3000 Mitarbeitern
 provisorische Regierung von Südvietnam (eng. provisonary revolutionary government)

.prg steht für:
 Dateinamenserweiterung für Programmquelltext (Program-File) als Executable-Datei

prg steht für:
 Altpreußische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung